Antsiranana kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Antsiranana, stad
 Antsiranana (provins), tidigare provins
 Antsiranana I, distrikt för staden Antsiranana
 Antsiranana II, distrikt för landsbygden kring Antsiranana